Rasch steht für: 
 Rasch (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rasch, historische Bezeichnung eines geköperten Stoffes, siehe Raschmacher
 Raschplatz, 1884 hinter dem Hauptbahnhof in Hannover angelegter Platz
 Rasch-Modell, mathematisch-psychologisches Modell der Testtheorie

Rasch ist der Name folgender

Orte:
 Rasch (Altdorf bei Nürnberg), Pfarrdorf der Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Rasch (Breitenbrunn), Kirchdorf von Markt Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Rasch (Mengkofen), Weiler der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Unternehmen:
 Rasch und Röhring, deutscher Buchverlag
 Tapetenfabrik Gebrüder Rasch, 1861 in Bramsche begründete Tapetenfabrik am Raschplatz

Siehe auch:
 Raasch (Begriffsklärung)
 Rash
 Rush